Верхнеспасский сельсовет

Вологодская область 

 Верхнеспасский сельсовет Тарногского района

Костромская область 

 Верхнеспасский сельсовет Пыщугского района (упразднён в 2007 году)

Тамбовская область 

 Верхнеспасский сельсовет Рассказовского района